Бабу́ринская

 Бабуринская богадельня — богадельня призрения вдов и сирот духовного звания при Покровском соборе г. Иваново-Вознесенска.
 Бабуринская игрушка — народный промысел детской глиняной игрушки в деревне Бабурино Даниловского района Ярославской области.
 Бабуринская керамика — общее название всех гончарных изделий из деревни Бабурино Даниловского района Ярославской области.
 Бабуринская сопка — сопка на Кольском полуострове.